(976) Benjamina, un astéroïde.
 Le ficus benjamina, un arbuste de la famille des Moraceae.

Voir aussi 
 , une page d'homonymie.